

Rosa

Collegamenti esterni 
  
  

Benetton